Desmond Heeley – costumista e scenografo britannico
 Mark Heeley – ex calciatore inglese